«Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits» — перша збірка найкращих хітів американської співачки Крістіни Агілери. Випущена 6 листопада 2008 року.

Про збірку 
До альбому входять найвідоміші хіти з її попередніх студійних альбомів, що були випущені до 2008 року. Також присутні чотири новинки: оновлені версії її синглів Genie in a Bottle і Beautiful та дві абсолютно нові пісні — Keeps Gettin' Better і Dynamite.  Новий матеріал був у стилі електро-попу, який повністю розкрився у наступному альбомі співачки Bionic.

Промо-кампанія 
Першим синглом зі збірки стала пісня "Keeps Gettin' Better", яку було випущено 25 серпня 2008 року. У відеокліпі Агілера постає у образі Жінки-Кішки. Сингл мав успіх у чартах, йому вдалося потрапити дебютувати сьомим у  американському Billboard Hot 100 та  четвертим у  канадському Canadian Hot 100. 7 вересня співачка виконує попуррі з "Genie 2.0" і "Keeps Gettin' Better" на премії MTV Video Music Awards.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Крістіни Агілери